Krzysztof Baran – polski prawnik, profesor nauk prawnych
 Krzysztof Baran (ur. 1960) – polski piłkarz, napastnik, reprezentant Polski
 Krzysztof Baran (ur. 1990) – polski piłkarz, bramkarz